Liste Swadesh de 207 mots en français et en frioulan.

Présentation

Liste 

 Orthographe :
L'orthographe utilisée est celle du frioulan standard. Certains dialectes du frioulan peuvent utiliser des mots et/ou des prononciations différentes.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Frioulan

Liens externes 
  Wiktionary : Swadesh lists for further Romance languages
  Wiktionnaire : Liste Swadesh

frioulan
Langue frioulane